Das Dow Corning Tennis Classic 2016 war ein Damentennisturnier in Midland. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 1. bis 7. Februar 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 31. Januar bis 2. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Midland (Michigan)